Engelsbrot steht für:

 Oblate bzw. oblaten- oder hostienähnliches Gebäck, vgl. Literatur im Artikel Hippe (Gebäck)
 Panis angelorum (Brot der Engel) oder Panis angelicus, Metapher für die konsekrierte Hostie als eucharistische Speise in den Fronleichnamshymnen Lauda Sion und Panis angelicus des Thomas von Aquin OP

Siehe auch:
 Engelbrot (Begriffsklärung)
 Brot des Lebens
 Manna